Соловарово — название населённых пунктов:

Россия 
 Соловарово — деревня в Пестяковском районе Ивановской области.
 Соловарово — деревня в Ярославском районе Ярославской области.